Абразия (от  «соскабливание»):

 Абразия — процесс разрушения волнами и прибоем берегов водоёмов.
 Абразия — операция выскабливания слизистой оболочки матки.
 Абразия — естественный износ (стирание) монет в процессе обращения.